Немецкие подводные лодки
 U-43 (1915)
 U-43 (1939)